Saint-Bris kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Bris-le-Vineux, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Bris-des-Bois, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,